Вране́штица () — бывшая община в Республике Македония. Расположена несколько западнее центра страны. В 2013 году была расформирована и объединена с общиной Кичево. Население на 2002 год составляло 1322 человека.

Административный центр — село Вранештица.

Площадь территории общины 109,13 км².

Кроме села Вранештица в состав общины входит ещё 14 сёл: Атишта, Бигор-Доленци, Дупъяни, Карбуница, Козичино, Крушица, Миокази, Орланци, Патец, Рабетино, Речани-Челопечко, Светораче, Староец и Челопеци. Населённые пункты общины расположены в каньоне реки Голема (Треска).

Ссылки 
 Официальный сайт общины Вранештица 
 Община Вранештица на сайте министерства местного самоуправления 

Общины Северной Македонии